Control:
 Control — компьютерная игра Remedy Entertainment.
 Control — музыкальный альбом Джанет Джексон.
 «Control» — песня Джанет Джексон.